

Persone 
 Alessio Mosti – chitarrista degli Homo sapiens
 Giulio Mosti – allievo e dedicatario di una poesia di Torquato Tasso
 Pier Giuseppe Mosti – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Pierluigi Zonder-Mosti – architetto italiano di arte sacra
 Tancredi Mosti Trotti Estense – militare, politico e patriota italiano
 Vincenzo Mosti – nobile, consigliere e compagno di caccia di Alfonso I d'Este

Altro 
 Palazzo Mosti – palazzo seicentesco di Benevento, sede del Comune
 Palazzo Trotti Mosti – già residenza della famiglia Este e sede universitaria a Ferrara